Финал Кубка французской лиги по футболу 2018 – 24-й официальный финал Кубка французской лиги, который сыгран в субботу 31 марта 2018 года на стадионе «Матмют Атлантик» в Бордо. В финале встретились клубы Дивизиона 1: «Пари Сен-Жермен» и «Монако».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2018
Франция
Кубок Лиги 2018
Кубок Лиги 2018